Segura (planta)
 Toponímia
 Segura (Guipúscoa), municipi de Guipúscoa
 Segura (Idanha-a-Nova), ciutat de Portugal
 Segura (Savallà del Comtat), agregat del municipi de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà
 Segura de León, municipi de la província de Badajoz
 Segura de Toro, municipi de la província de Càceres
 Segura de la Sierra, municipi de la província de Jaén
 Segura de los Baños, municipi de la província de Terol
 Segura Mitjà, comarca murciana
 Alt Segura, comarca murciana
 Baix Segura, comarca al sud del País Valencià
 Castell de Segura
 Segura, riu de la península ibèrica 
 Sierra de Segura, comarca de la província de Jaén
 Sierra del Segura, sud de la província d'Albacete
 Turó de Segura muntanya al municipi de Ribes de Freser a la comarca del Ripollès
 Biografies:
 Bea Segura (Barcelona, 1975), actriu catalana 
 Clara Segura i Crespo, actriu catalana
 Cristian Segura i Arasa
 Diego Segura Ramírez (Sevilla, 1984) futbolista andalús que ocupa la posició de davanter 
 Ignacio Segura Carrión o Iñaki Segura (Albacete 1986, futbolista castellà en posició de migcampista
 Joan Segura i Gotsens (Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, 1936), compositor de sardanes
 Joan Segura Valls (Santa Coloma de Queralt, 1844-1909), prevere i historiador
 José Segura Clavell
 Josep Segura Sanfeliu (Ciutadilla, Urgell, 1919), polític català 
 Josep Segura i Tallien (Barcelona, 1880 - Nervi, Itàlia, 1927), baríton català 
 Miquel Segura Aguiló
 Pedro Segura y Sáenz (Carazo, Burgos, 1880 - Madrid, 1957), religiós espanyol 
 Robert Segura Mongé, guionista i dibuixant de còmics català
 Santiago Segura i Burguès (Sabadell, Vallès Occidental, 1878 - València, 1918), marxant, promotor artístic i propietari de les Galeries Laietanes 
 Santiago Segura Silva (Carabanchel, 1965) actor, guionista, director i productor espanyol
 Sergio Segura Álvaro (Madrid, 1978) futbolista espanyol que ocupa la posició de porter
 Víctor Segura Abascal (Saragossa, 1973) futbolista aragonès que jugava de defensa central